Diethelm Ferner – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Hans-Peter Ferner – ex mezzofondista tedesco
 Joschka Ferner – cestista tedesco